RFC Tournai (Nederlands: RFC Doornik) is een Belgische voetbalclub uit Doornik in de provincie Henegouwen. De club ontstond in 2002 door de fusie van US Tournai (stamnummer 26) en RC Tournai (stamnummer 36) tot RFC Tournai, de club behield het stamnummer 26 van US Tournai. De fusieclub heeft de rood-gele kleuren aangenomen en speelt in het Luc Varennestadion.

Geschiedenis 

De club werd opgericht in 1902 als Union Sportive Tournaisienne door studenten van het Koninklijk Atheneum van Doornik. Na enige tijd werd men in oktober 1903 lid van de Belgische voetbalbond. Men droeg de kleuren van de stad, rood-wit, later speelde men met rood-groene kleuren. In 1909 bereikte de club een van de promotiereeksen, in 1923 haalde men een eerste titel in die reeksen. In 1928, toen de club 25 jaar aangesloten was, werd de naam Royale Union Sportive Tournaisienne.

Na de Tweede Wereldoorlog haalde de club betere resultaten. In 1948 promoveerde men naar de eerste divisie (de huidige tweede klasse), op 5 mei 1951 bereikte men voor het eerst de eredivisie (de huidige eerste klasse). Dit was de beste periode van de club, waar elke wedstrijd meer dan tienduizend toeschouwers kwamen kijken in het Gaston Horlait stadion (dit zou later het Magdeleine Lefebvrestadion worden).

Het verblijf in de hoogste klasse duurde echter maar één seizoen, de ploeg werd allerlaatste met slechts 3 overwinningen en 12 punten, en na slechts twee seizoenen in Tweede Klasse zakte de ploeg vlug weg tot in de lagere nationale reeksen.

In mei 2002 fuseerde men uiteindelijk met de andere grote club van de stad, RRC Tournai onder de nieuwe naam Royal Football Club Tournai. In 2007 pakte de fusieclub de titel in zijn reeks in Derde Klasse, en promoveerde zo voor het eerst naar Tweede Klasse, meer dan een halve eeuw nadat US Tournai en bijna veertig jaar nadat RRC Tournai daar voor het laatst speelden.

Na de vereffening van buur en eersteklasser Excelsior Moeskroen waren er opnieuw gesprekken over een mogelijke fusie, maar die ging uiteindelijk niet door. RFC Tournai degradeerde in 2011 terug naar Derde Klasse. In 2012 werd RFC Tournai 32 punten afgetrokken wegens het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler, waardoor de club verder dreigde te zakken naar Vierde Klasse. RFC Tournai ging echter in beroep en kon uiteindelijk in Derde Klasse blijven. In 2015 degradeerde Tournai toch naar Vierde Klasse.

Resultaten

Trainers

 2007-2008  Jean-Marc Varnier,  Thierry Pister
 2008-2009  Gerrit Laverge
 2009-2010  Christophe Denie,  Alex Czerniatynski
 2010-2011  Casimir Jagiello,  Patrick Asselman,  Jean-Luc Delanghe
 2011-2012  Michel Wintacq
 2012-2013  Gerrit Laverge,  Mickael Browaeys
 2013-2014  Mickael Browaeys,  Fabien Delbeeke
 2014-2015  Fabien Delbeeke,  Gaëtan Mulnard
 2015-2016  Gaëtan Mulnard,  Jimmy Hempte
 2016-2017  Thierry Pister
 2017-2018  Carl Deviaene
 2018-2019  Carl Deviaene

Bekende (ex-)spelers 

 Jules Bocandé
 Adnan Custovic
 Jordan Faucher
 Erwin Vandendaele

Externe links 
 Officiële website

Tournai
Sport in Doornik
Sportvereniging in Henegouwen